Název Ratibořice má více částí obcí:

 Ratibořice (Česká Skalice) – část města Česká Skalice, okres Náchod, 
 Ratibořice (Jaroměřice nad Rokytnou) – část města Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, 
 Ratibořice (Ratibořské Hory) – část obce Ratibořské Hory, okres Tábor.

Externí odkazy